Horno (grupa literacka)
 Horno (Białoruś)